Pesem Evrovizije 2010 je bila 55. prireditev zapovrstjo, katere zmagovalka je Nemčija s pesmijo Satellite v izvedbi Lene Meyer-Landrut. Na večer finalnega izbora, 29. maja 2010, so gledalci in strokovne žirije 39 držav lahko izbirali med 25 nastopajočimi predstavniki. Zmagovalna skladba je prejela 246 točk, drugouvrščena Turčija (skladba We Could Be The Same skupine maNga) je prejela 170 točk. Tako kot leta 2008 in 2003 je zadnje mesto finalnega izbora zasedla predstavnica Združenega kraljestva.
Izbor je potekal v norveški prestolnici Oslo, kajti na izboru prejšnjega leta je zmagal norveški predstavnik Alexander Rybak. Norveška je izbor gostila že tretjič; prvič ga je leta 1986, drugič pa leta 1996. Potekala sta dva polfinalna večera, in sicer 25. in 27. maja, finalni izbor pa je potekal 29. maja 2010. Evropska radiodifuzna zveza (EBU) je objavila spremenjen način glasovanja; podeljevali se bodo tako glasovi žirije kot telefonskega glasovanja. Predlagana je bila tudi vrnitev orkestra. Na izboru bo sodelovalo 39 držav. Po premoru se je na evrovizijski izbor vrnila Gruzija. Od tekmovanja so odstopili Madžarska, Andora, Črna gora in Češka. Sprva je tudi Litva obelodanila, da na izboru ne bo sodelovala, vendar jo je kasneje EBU potrdil med 39 nastopajočimi državami.

Sodelujoče države 

Sodelovanje na izboru je skupno potrdilo 39 držav, vključno z Gruzijo, ki je bila prejšnje leto diskvalificirana zaradi njihove pesmi We Don't Wanna Put In, ki je v nasprotju s pravili vsebovala politično vsebino.

EBU je pred izborom tudi izjavila, da se bo potrudila, da se vrnejo Avstrija, Italija in Monako. Septembra 2009 je EBU-jev direktor Bjørn Erichsen med tiskovno konferenco rekel, da se Avstrija vrača in da EBU z razlogi verjame, da se bosta udeležila izbora tudi Luksemburg in Monako ter da manjka le še Italija. Pozno oktobra 2009 je projektni menedžer Pesmi Evrovizije 2010 izjavil, da so države, kot sta Monako in Luksemburg, nakazale, da želijo sodelovati na izboru na Norveškem.

Vendar pa so predstavniki nacionalnih televizij Avstrije, Monaka in Luksemburga zanikali udeležno na Pesmi Evrovizije 2010. Programski direktor avstrijske nacionalne TV (ORF), Wolfgang Lorenz, je povedal, da Avstrija ne bo sodelovala na Pesmi Evrovizije, ker so z novimi pravili izbor uničili. 
Monaška televizija Télé Monte Carlo (TMC) je prav tako zanikala nastop na izboru, predvsem zaradi finančnih razlogov. Luksemburška nacionalna televizija je objavila, da so potekale resne razprave o morebitni vrnitvi na evrovizijske odre, s katerih so se umaknili leta 1993, vendar so kasneje potrdili odločitev, da se ne bodo udeležili izbora v Oslu. Tudi San Marino je razpravljal o ponovnem sodelovanju, vendar je kasneje nacionalna televizija odločila, da se zaradi pomanjkanja sredstev ne bodo udeležili tekmovanja.

EBU se je dogovarjal tudi z Lihtenštajnom, da bi se le-ta vključil v njihovo zvezo. Sicer so načrtovali, da bo Lihtenštajn vključen v EBU decembra 2009 in da bo že na izboru 2010 lahko nastopil, vendar pa se je lihtenštajnska televizija decembra odločila, da zaradi finančnih razlogov še ne bodo vstopili v zvezo.

Med julijem in decembrom 2009 je svoj odstop objavilo 5 držav, ki so sicer nastopale na Pesmi Evrovizije 2009: Češka je odstopila zaradi pomanjkanja zanimanja med češkim gledalstvom, zlasti zaradi treh porazov v polfinalih preteklih let, torej vse odtlej, ko je Češka leta 2007 prvič nastopila na Evroviziji.

Andorska nacionalna TV je objavila 10-odstotno znižanje proračuna za leto 2010.. Sicer je predala vlogo za sodelovanje na izboru, vendar pa je vlogo kasneje umaknila, ker ni mogla zagotoviti proračuna. Po umiku vloge so številni glasbeniki, ki so državo v preteklosti zastopali Andoro, izrazili razočaranje na nacionalni televiziji. Tudi Madžarska ne bo nastopila zaradi finančnih težav nacionalne televizije.

Tudi Črna gora je od izbora odstopila zaradi finančnih težav.

Litovska televizijska hiša LRT je sprva tudi izjavila, da na izboru ne bo sodelovala, ker niso uspeli zagotoviti potrebnega proračuna. Kasneje pa je EBU potrdil, da Litva bo nastopila. Sodelovanje je omogočilo litovsko podjetje Teo LT.

Slovenija na izboru 
Slovenijo je na evrovizijskem predfinalu zastopal Ansambel Roka Žlindre in skupina Kalamari s pesmijo Narodnozabavni rock. Zasedli so šestnajsto mesto, ki ni zadoščalo za uvrstitev v finale.

Razdelitev v lonce 
V nedeljo, 27. februarja 2010 je potekalo žrebanje za določitev, v katerem polfinalnem izboru bo določena država nastopila. Pred tem so bile države razdeljene v 5 t. i. loncev, s čimer že več let poskuša EBU omiliti podeljevanje točk med državami. Z žrebanjem so tudi določili, v katerem polfinalnem večeru bo glasove podajala posamezna država med t. i. velikimi štirimi (4 države, ki se zaradi doprinosa največjega deleža proračuna vsako leto neposredno uvrstijo v finale: Velika Britanija, Nemčija, Španija in Francija) ter Norveška in kdaj zmagovalka preteklega leta. Žrebanje zaporednih številk nastopov in glasovanja v vseh treh večerih je bilo 23. marca 2010.

Rezultati

Polfinala 
V dveh polfinalnih večerih je sodelovalo 34 držav; v vsakem 17 držav in prvih 10 iz vsakega polfinala se je uvrstilo v finalni izbor (kjer so nastopile skupaj z velikimi štirimi in državo gostiteljico). V obeh polfinalih so le razglasili 10 držav, ki so se uvrstile v finale, in sicer so jih prebrali v naključnem zapovrstju. Končni rezultati so bili znani šele po koncu finalnega večera.

Prvi polfinale 

 Prvi polfinalni večer je v Oslu potekal 25. maja 2010.
 V finale se je uvrstilo 10 držav, ki so prejele najvišje število točk (skupno od strokovnih žirij in gledalstva).
 Francija,, Nemčija in Španija so prav tako glasovale v prvem polfinalu.

Drugi polfinale 

 Prvi polfinalni večer je v Oslu potekal 27. maja 2010.
 V finale se je uvrstilo 10 držav, ki so prejele najvišje število točk (skupno od strokovnih žirij in gledalstva).
 Norveška in Velika Britanija sta prav tako glasovali v tem polfinalnem večeru.

Finale 

 Finalna prireditev je potekala 29. maja 2010 v dvorani v norveškem Oslu.
 'Štirje veliki' in država gostiteljica, Norveška, so se neposredno uvrstili v finale.
 Tako je skupno nastopilo 25 držav.
 Pravila glasovanja so bila podobna kot leta 2009, in sicer je šlo za kombinacijo telefonskega glasovanja in strokovne žirije. Novost je bila ta, da so lahko gledalci glasovali vse od prve pesmi naprej. Glasovanje se je končalo 15 minut po nastopu zadnje pesmi.

A ^ Španija je po nastopu zadnje pesmi nastopila še enkrat, ker je njen prvotni nastop zmotil gledalec iz občinstva (Jimmy Jump).

Glasovanje med finalom 

Države so podale svoje točke v naslednjem zapovrstju:

Točkovanje

Prvi polfinale

Drugi polfinale

Finale

12 točk 
V spodnji preglednici so države razvrščene glede na to, od koliko držav so prejele najvišje možno število točk:

Komentatorji 

  – Leon Menkshi
  – Hračuhi Utmazjan in Horen Levonjan
  – Julia Zemiro in Sam Pang
  – Hüsniyyə Məhərrəmova
  – Denis Kuryan
  – nizozemščina: André Vermeulen in Bart Peeters (VRT), francoščina: Jean-Pierre Hautier in Jean-Louis Lahaye (RTBF)
  – Dejan Kukrić
  – Elena Rosberg in Georgi Kushvaliev
  – Duško Ćurlić
  – Nathan Morley
  – Nikolaj Molbech
  – Marko Reikop and Sven Lõhmus
  – finščina: Jaana Pelkonen in Asko Murtomäki (YLE2), švedščina: Tobias Larsson (FST5)
  – Peggy Olmi in Yann Renoard (sempolfinala), Cyril Hanouna in Stéphane Bern (finale)
  – Sofo Altunašvili
  – Peter Urban
  – Rika Vagiani
  – Zsolt Jeszenszky
  – Sigmar Guðmundsson
  – Marty Whelan  
  – Kārlis Streips
  – Darius Užkuraitis
  – Karolina Petkovska
  – Valerie Vella
  – Daniël Dekker in Cornald Maas
  – Olav Viksmo-Slettan
  – Artur Orzech
  – Sérgio Mateus
  – Leonard Miron in Gianina Corondan
  – Dmitry Guberniev in Olga Shelest
  – Duška Vučinić-Lučić in Dragoljub Ilić
  – Roman Bomboš
  – Andrej Hofer
  – José Luis Uribarri
  – Edward af Sillén in Christine Meltzer Lind 
  – nemščina: Sven Epiney (SF zwei), francoščina: Jean-Marc Richard in Nicolas Tanner (TSR 2), italijanščina:  Sandy Altermatt (RSI La 1)
  – Bülend Özveren
  – Tymur Miroshnychenko
  – Paddy O'Connell in Sarah Cawood (BBC Three, polfinala), Graham Norton (BBC One, finale) in Ken Bruce (BBC Radio Two, finale)

Napovedovalci točk 

  – Nazeni Hovanisjan
  - Tamella Shirinova
  – Katja Retsin
  – TBC
  – Desislava Dobreva
  – Mila Horvat
  – Christina Metaxa
  – Bryan Rice
  – Rolf Junior
  – Johanna Pirttilahti
  – Audrey Chauveau
  – Mariam Vašadze
  – Hape Kerkeling
  – Alexis Kostalas
  – Yohanna
  – Derek Mooney
  – Valters Frīdenbergs
  – Giedrius Masalskis 
  – Maja Daniels
  – Chiara Siracusa
  – Yolanthe Cabau van Kasbergen
  – Anne Rimmen
  – Aleksandra Rosiak
  – Ana Galvão 
  – Malvina Cervenschi
  – Oxana Fedorova
  – Maja Nikolić
  – Andrea F
  – Ainhoa Arbizu
  – Eric Saade
  – Meltem Yazgan
  – Iryna Zhuravska
  – Scott Mills

Glej tudi 
 EMA 2010

Viri

Zunanje povezave 

 Uradna spletna stran 

2010 v glasbi
2010